Тушитово — название населённых пунктов:

Россия 
 Тушитово — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Тушитово — деревня в Молоковском районе Тверской области.